Аллея Ле́ссинга — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от 2-й Берёзовой аллеи до 1-й Берёзовой аллеи.

История 
В 1909—1957 годы входила в состав Западной аллеи. Параллельно с 1934 года появляется название Лесина аллея, вероятно, от слова «лес». Современное название аллея Лессинга возникла в 1950-е годы, вероятно, это трансформация предыдущего названия, которая связана с именем Г. Э. Лессинга, основоположника немецкой классической литературы.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых»

Примечания

Литература

Ссылки 

Каменный остров